Волейбольные турниры Средиземноморских игр — соревнования для национальных сборных команд стран бассейна Средиземного моря, проводимые в рамках Средиземноморских игр.
 
Игры проводятся с 1951 года раз в четырёхлетие. Мужской волейбол включён в программу соревнований в 1959 (III игры), женский — в 1975 году (VII игры).

Наибольшее количество раз в волейбольных турнирах Средиземноморских игр побеждали сборные Италии (7 раз у мужчин и 7 у женщин) и Югославии (5 и 1). Дважды в турнире мужских сборных первенствовала Франция, по разу — Испания и Египет. У женщин дважды побеждала Хорватия, по одному разу — Турция и Албания.

Призёры

Мужчины

Женщины

Источники 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Ссылки 
 Официальный сайт Международного комитета Средиземноморских игр 

Волейбольные соревнования